SDSA steht für:

 ein in einem Stäbchenbakterium vorkommendes Protein, siehe Alkylsulfatase
 die Abkürzung von Schnorr Digital Signature Algorithm, siehe Elliptic Curve DSA

SDSA